:
 Объединение институтов культуры стран Европейского союза
 Восточно-украинский центр интернет-координации (East-Ukraine Network Information Center). Аббревиатура EUNIC присутствует в качестве суффикса в идентификаторах, выданных центром (например, NIC-EUNIC).